Вітрило — будь-яка поверхня, призначена для створення тяги під впливом вітру;
 Вітрила — сузір'я Південної Півкулі;
 Вітрило — назва одного з елементів квітки рослин підродини Метеликових родини Бобових;
 Вітрило — елемент склепіння у вигляді вигнутої трикутної форми;

Будівлі 
 БЦ «Парус» («Вітрило») — 33-поверховий офісний хмарочос в Києві.
 Готель «Парус» («Вітрило») — 32-поверховий недобудований готель-хмарочос в Дніпропетровську.
 ЖК «Парус» («Вітрило») — 25-поверховий житловий хмарочос в Харкові.
 Житловий комплекс «Ветразь» («Вітрило») — 32-поверховий хмарочос у Мінську.
 Вітрило («Парус»)  — готель у Криму, Велика Ялта.
 «Вітрило» — хмарочос в Хайфі.